Палетка:
 Палетка — прозрачная пластинка с нанесённой на неё сеткой, линий (реже — точек), предназначенная для вычисления площадей на планах и картах.
 Палетка — тонкая каменная плитка с рельефными изображениями, характерная главным образом для искусства Древнего Египта.
 Палетка — сокращённое название сумки палетки, ранее входившей в полевую сумку.
 Палетка — набор декоративной косметики (палетка теней, палетка румян).